«Последнее лето Клингзора» () — рассказ Германа Гессе.

Публикация 
Рассказ был написан Гессе в течение нескольких недель в июле-августе 1919 года и в декабре того же года опубликован в Deutsche Rundschau. В 1920 году был вновь опубликован Сэмуелем Фишером в сборнике рассказов вместе с «Душа ребенка» и «Клейн и Вагнер»

Сюжет 
Рассказ повествует о последних месяцах жизни Клингзора, 42-летнего художника-экспрессиониста. Любитель поэзии, вина и женщин, он проводит своё последнее лето на юге Италии, разрываясь между чувственностью и духовностью, в тревожном ожидании приближающейся смерти.

Персонажи 
 Клингзор
 Луи Жестокий
 Агосто
 Эрсилия
 Царица гор
 Эдит
 Армянский астролог

См. также 
 Künstlerroman

Литература

Издания Германа Гессе 
 Klingsors letzter Sommer. Suhrkamp (st 1195), Frankfurt am Main 1985; 14. A. 2008, ISBN 978-3-518-37695-9
 Klingsors letzter Sommer. Erzählungen. Mit farbigen Bildern vom Verfasser. Suhrkamp (BS 608), Frankfurt 1978; 8. A. 2008, ISBN 978-3-518-01608-4
 Erinnerung an Klingsors Sommer. In: Gesammelte Werke, Bd. 11, S. 45ff., Frankfurt 1987, ISBN 3-518-38100-8
 Klage um einen alten Baum. In: Die Kunst des Müßiggangs, Frankfurt 1973, S. 247, ISBN 3-518-36600-9
 Malfreude, Malsorgen. In: Kleine Freuden, Frankfurt 1977, S. 244, ISBN 3-518-36860-5

Вторичные источники 
 Helga Esselborn-Krumbiegel: Interpretation Klingsors letzter Sommer. In: Literaturwissen Hermann Hesse, Stuttgart 1996, S. 60ff., ISBN 3-15-015208-9
 Reso Karalaschwili: Die «Taten des Lichts». Zur Farbgebung in Klein und Wagner und Klingsors Letzter Sommer. In: Hermann Hesse — Charakter und Weltbild, Frankfurt 1996, S. 274, ISBN 3-518-38656-5
 Hans-Jürg Lüthi: Klingsor in Montagnola — zu einer Erzählung von Hermann Hesse. In: Maria Bindschädler, Paul Zinsli (Hrsg.): Geschichte, Deutung, Kritik. Literaturwissenschaftliche Beiträge, dargebracht zum 65. Geburtstag Werner Kohlschmidts, Bern 1969, S. 231ff.
 Volkes Michels (Hrsg.): Hermann Hesse — Farbe ist Leben, eine Auswahl seiner schönsten Aquarelle, Frankfurt 1997, ISBN 3-458-33510-2
 Volkes Michels (Hrsg.): Hermann Hesse als Maler. Vierundvierzig Aquarelle, Frankfurt 1977, ISBN 3-518-03088-4
 Bernhard Zeller: Hermann Hesse in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Rowohlt, Reinbek 1963, S. 81f., ISBN 3-499-50085-X; Neuausgabe 2005, ISBN 978-3-499-50676-5

Рассказы Германа Гессе
Книги по алфавиту
Рассказы 1919 года